Мірандела () — португальська власна назва.

Топоніми

Мірандела — муніципалітет.
 Мірандела (парафія)